Schilding ist der Ortsname von

 Schilding (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Schilding (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern